Alexander Erler e Arjun Kadhe erano i detentori del titolo ma solo; Arjun Kadhe ha deciso di prendere parte al torneo in coppia con Maximilian Neuchrist ma sono stati eliminati in semifinale da Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth.

In finale Chung Yun-seong e Hsu Yu-hsiou hanno sconfitto Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth con il punteggio di 3–6, 7–6(7), [11–9].

Teste di serie 

  Marc Polmans /  Max Purcell (semifinale) 
  Nam Ji-sung /  Song Min-kyu (primo turno)

  Purav Raja /  Divij Sharan (primo turno) 
  Arjun Kadhe /  Maximilian Neuchrist (semifinale)

Wildcard 

  Sumit Nagal /  Mukund Sasikumar (ritirati)

  S D Prajwal Dev /  Parikshit Somani (primo turno)

Alternate 

  Calum Puttergill /  Dane Sweeny (primo turno)
  Colin Sinclair /  Miljan Zekić (primo turno)

  Nicolas Moreno de Alboran /  Yasutaka Uchiyama (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bengaluru Open 2023